Коза-дереза (значения):

 Коза-дереза — сюжет русских, украинских и белорусских народных сказок.
 Коза-дереза — советский короткометражный рисованный мультфильм, 1985.
  — украинский рисованный мультфильм, 1995.
 Коза-дереза — детская опера, написанная Николаем Лысенко в 1888 году.